Barrio de Santiago puede referirse a: 

 Barrios de Santiago de Chile.
 Santiago (Jerez de la Frontera).
 Santiago (Mérida, Yucatán).
 Santiago (Córdoba).